Mandria ist
 ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Chivasso
 zwei Orte in Zypern, siehe 
 Mandria (Paphos)
 Mandria (Bezirk Limassol)